Samuel Jones peut désigner :
 Samuel Jones (1819-1887), major général de l'armée des États confédérés ;
 Samuel J. Jones (1820-1880), personnalité du Kansas ;
 Samuel Jones (1880-1954), athlète américain, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1904.